

Prénom 
Édith ou Edith (forme anglo-saxonne sans accent) est un prénom féminin d'origine germanique. Il a pour variantes ou dérivés Edita, Édite, Éditha, Édithe, Edyth, Edytha et Edythe.
La forme Edit existe en hongrois et dans d'autres langues.

Pour les saintes chrétiennes et leurs fêtes, voir .

Pour les articles sur les personnes portant ce prénom, consulter les listes générées automatiquement pour les variantes Édith, Edith ou  Edit. 
Notamment :
 Édith d'Angleterre (910-946), princesse anglo-saxonne et reine de Germanie ; 
 Edith Baird (1859-1924), compositrice d'échecs britannique ;
 Edit Bauer (née en 1946), femme politique slovaque ; 
 Edith Cavell (1865-1915), infirmière et résistante de la Première Guerre mondiale ;
 Édith Couhé (1944-2015), marcheuse d'ultrafond ;
 Édith Cresson (née en 1934), femme politique française, ancien Premier ministre ;
 Édith Grattery (née en 1960), dite Edith, auteur de bande dessinée ;
 Edith Head (1897-1981), costumière américaine ;
 Edit Herczog (née en 1961),femme politique hongroise ;
 Edith Kiss (1905-1966), ou Edit, sculptrice et peintre hongroise ;
 Édith Lefel (1963-2003), chanteuse de zouk ;
 Edit Miklós (née en 1988), skieuse alpine roumaine, puis hongroise ;
 Edit Perényi-Weckinger (1923-2019), gymnaste artistique hongroise ;
 Édith Piaf (1915-1963), chanteuse française ;
 Edith Philips (1892-1983), femme de lettres américaine ;
 Edit Sohonyai (née en 1970), femme de lettres hongroise ;
 Edith Stein (1891-1942), religieuse catholique allemande ;
 Edith Wharton (1862-1937), romancière américaine ;
 Edith Wilson (1872-1961), Première dame américaine, épouse de Woodrow Wilson ;
 Edith Wilson (1906-1981), chanteuse de blues.

Toponyme 

 le lac Edith, un lac du parc national de Yosemite, en Californie ; 
 la rivière Edith, un cours d'eau de Nouvelle-Zélande.

Œuvres 

 Le Journal d'Edith, roman de Patricia Highsmith publié en 1977 ;
 Édith et Marcel, film français réalisé par Claude Lelouch, sorti en 1983.

Divers 
 (517) Édith, un astéroïde de la ceinture principale ; 
 Édith, nom d'un des Palais de Nice, situé au 43 bis rue de Jussieu prolongée à Nice.

Notes et références 

Homonymie de prénom
Prénom féminin